Francisco Cerúndolo era il detentore del titolo ma ha scelto di non partecipare.

In finale Zhang Zhizhen ha sconfitto Andrea Vavassori con il punteggio di 2–6, 7–6(5), 6–3.

Teste di serie 

  Laslo Đere (secondo turno)
  Juan Manuel Cerúndolo (primo turno)
  Camilo Ugo Carabelli (primo turno)
  Pavel Kotov (primo turno)

  Flavio Cobolli (primo turno) 
  Zdeněk Kolář (primo turno) 
  Alexandre Müller (semifinale) 
  Marco Cecchinato (primo turno)

Qualificati 

  Mattia Bellucci (quarti di finale, ritirato)
  João Domingues (secondo turno)
  Nicolas Moreno de Alboran (semifinale)

  Viktor Durasovic (primo turno) 
  Kimmer Coppejans (primo turno) 
  Giacomo Dambrosi (primo turno)

Lucky loser 

  Andrey Chepelev (quarti di finale)

Wildcard 

  Marco Cecchinato (primo turno)
  Laslo Đere (secondo turno)

  Gianmarco Ferrari (secondo turno)

Tabellone

Parte finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 
 
 

Serena Wines 1881 Tennis Cup 2022